Carum saxicolum är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicholas Michailovitj Albov. Carum saxicolum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
saxicolum